Euphrasia (griechisch-lateinisch, von griechisch euphrasía „Frohsinn, Freude“) steht

 für einen Namen, siehe Euphrasina
 für eine Pflanzengattung der Sommerwurzgewächse, siehe Augentroste, insbesondere
 Gemeiner Augentrost
 seltener Steifer Augentrost
 für Augentrostwein, siehe Gemeiner Augentrost#Geschichte

Siehe auch:
 Euphrasia vom Heiligsten Herzen Jesu CMC (bürgerlicher Name: Rosa Eluvathingal; 1877–1952), indische Ordensschwester und Mystikerin; 2006 seliggesprochen
 Euphrasia von Konstantinopel (Eupraxia; † um 420)
 Eupraxia
 Euphrasina
 Euphrasius
 Euphrosyne